Вальдеанде ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро.  Население — 114 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Valdeande mágico
  Valdeande.com

Муниципалитеты Бургоса